Meckenbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Meckenbach, Bad Kreuznach – kommun i Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, 
 Meckenbach, Birkenfeld – kommun i Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz,